Antica diocesi di Rochester – sede soppressa della Chiesa cattolica
 Diocesi di Rochester – diocesi anglicana nel Regno Unito, continuazione della precedente 
 Diocesi di Rochester – diocesi cattolica negli Stati Uniti d'America
 Diocesi di Rochester – diocesi episcopale negli Stati Uniti d'America